

Carriera

Club
Cresciuto nel settore giovanile del Burnley, dopo non aver mai esordito con la prima squadra il 23 luglio 2015 viene ceduto in prestito al St. Mirren. Il 15 gennaio 2016 passa, sempre a titolo temporaneo, al Morecambe; il 9 giugno, in seguito allo svincolo dai Clarets, firma un biennale con il Morecambe.

Nazionale
Ha giocato con le varie rappresentative giovanili dell'Irlanda del Nord, debuttando con l'under-21 il 15 ottobre 2013, in occasione della partita di qualificazione all'Europeo 2015 persa per 3-1 contro la Serbia.

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 20 marzo 2018.

Note

Collegamenti esterni
 

Calciatori nordirlandesi